Ulila est un bourg de la commune de Puhja du comté de Tartu en Estonie .
Au , il compte 266 habitants.

Notes et références 

Ulila